Повіт Токоро
 Річка Токоро
 Токоро (Хоккайдо)